Conway är ett efternamn:

Personer med namnet

 Anne Conway
 
 Derek Conway
 
 Hollis Conway
 Hugh Conway
 Jack Conway
 
 
 Mike Conway
 Russ Conway
 Sally Conway
 Tim Conway
 Tom Conway

Engelska efternamn